Missouri – rzeka w Stanach Zjednoczonych
 Missouri – stan w USA
 Missouri – lud indiański w Stanach Zjednoczonych
 Missouri – amerykański western z 1951 roku
 USS Missouri – nazwa trzech okrętów należących do United States Navy

Gminy w USA:
 Missouri (ang. Missouri Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Nevada
 Missouri (ang.: Missouri Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike
 Missouri (ang.: Missouri Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Brown
 Missouri (ang.: Missouri Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Boone
 Missouri (ang.: Missouri Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh